Берегова́я у́лица — небольшая улица в Левобережный округе Липецка. Проходит в Новолипецке от Волжской улицы до Левобережной улицы параллельно Пляжной улице.

История 
Первоначально носила другое имя — 1-й Берегово́й улицы. Но 10 апреля 1968 года порядковый номер из топонима убрали при переименовании расположенных рядом 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Береговой улиц (ныне улицы Пляжная, Санитарная, Лесопарковая и Озёрная, соответственно), и улица стала просто Береговой. Связано название с тем, что улица направлена к берегу Воронежа.

Застройка 
Застроена частными домами.

Транспорт 
 Троллейбус 7, 8; авт. 17, 22, 25, 27, 28, 30, 306, 308, 308к, 309, 317, 321, 322, 325, 330, 332, 342, 351, 353, 356, 380, ост.: «Пл. Мира», «Пл. Франценюка».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города. — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку. — Липецк: изд-во «Ленинское знамя», 1968.
 

Улицы Липецка
Левобережный округ Липецка